Dscheenbekow ist der Familienname folgender Personen:

 Assylbek Dscheenbekow (* 1963), kirgisischer Politiker 
 Sooronbai Dscheenbekow (* 1958), kirgisischer Politiker